Льянкиуэ ()

 Льянкиуэ — провинция в Чили в составе области Лос-Лагос.
 Льянкиуэ — город в Чили. Административный центр одноимённой коммуны.
 Льянкиуэ — озеро в Чили
 Льянкиуэ — река в Чили